Lönnqvist är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Albin Lönnqvist
 Andreas Lönnqvist
 Barbara Lönnqvist
 Björn Lönnqvist
 Bo Lönnqvist
 Charlotta Lönnqvist
 Conrad Lönnqvist
 Jonatan Lönnqvist
 Olov Lönnqvist
 Ulf Lönnqvist
 Åsa Lönnqvist

Svenska efternamn